

Prénom 
 Jésus, un prénom masculin.
 Ricardo Jésus (1985-), footballeur brésilien.
 Jésus Alou (19..- ), joueur de baseball.
 Jésus Kibunde (1979- ), boxeur congolais (RDC).

Nom de famille 

 Alberto Jesus (1919-?), footballeur portugais ;
 António Jesus (1955-2010), footballeur et entraîneur de football portugais ;
 Fernando de Jesus (1897-?), footballeur portugais ;
 Gabriel Jesus (1997-), footballeur brésilien ;
 Jorge Jesus (1954-), footballeur et entraîneur de football portugais ;
 José Luís de Jesus (1950-), diplomate et homme politique cap-verdien ;
 Maria da Piedade de Jesus (1963-), archéologue et anthropologue angolaise ;
 Mélanie de Jesus dos Santos, gymnaste française ;
 Neuciano de Jesus Gusmão (1987-), footballeur brésilien.

Personnalité

Personnalité historique 
 Jésus selon l'exégèse contemporaine (depuis le );
 Jésus de Nazareth (Jésus historique)

Incarnation divine 
 Jésus-Christ pour les chrétiens.

Personnalité mythique 
 Thèse mythiste (Jésus non historique)
 Jésus-Christ (Shingō)

Homonymes du précédent 
 Élymas
 Jésus le Grand, ou Iyassou I, roi d’Éthiopie au  ;
 Jésus BarAbbas ;
 Jésus Ben Sirach, (auteur du Qohelet) ;

Organisations confessionnelles 
 L’Ordre de Jésus est un ordre de chevalerie créé à Rome par Pie II, et destiné à la lutte contre les Turcs ;
 La Compagnie de Jésus, ou "Société de Jésus", est un ordre religieux créé par Ignace de Loyola en 1540 ; ses membres sont appelés Jésuites ;
 Filles de l'enfant Jésus :
 Société de trente-trois jeunes filles établies à Rome en 1661 en hommage aux trente-trois années que Jésus-Christ passa sur terre ;
 Congrégation fondée en 1825 à Lille, par Nathalie Doignies.

Lieu 
 L’île Jésus, une île du Québec

Œuvres

Cinéma et télévision

Films  
 
 
 Jésus de Nazareth, un court métrage réalisé en 1911 par  André Calmettes et Henri Desfontaines 
Jésus de Nazareth, un film de 1928 avec Anna Lehr et Philip Van Loan
Jésus de Nazareth, un film de 1942 de José Díaz Morales
 Jésus, un film américain réalisé en 1979 par Peter Sykes et John Kirsch.
 Jésus de Montréal, un film québécois de 1989, de Denys Arcand.
 Les Démons de Jésus, un film de 1997 de Bernie Bonvoisin.
 La Vie de Jésus, un film de 1997 de Bruno Dumont.

Télévision  
  (téléfilms)
 Jésus de Nazareth, télésérie de 1977 de Franco Zeffirelli
 Jésus, un téléfilm réalisé en 1999 par Serge Moati
 Jésus, un téléfilm réalisé en 1999 par Roger Young.

Musique 
 Jésus Christ chanson de Johnny Hallyday extraite de l'album Vie (1970) ;
 Jesus of Suburbia, une chanson de Green Day (2005) ;
 Personal Jesus, une chanson du groupe Depeche Mode (1989) ;

Littérature 
 Jésus-la-Caille, roman de Francis Carco, publié en 1914.

Expressions 
Jésus !, Doux Jésus !, Jésus Dieu !, Jésus Marie !, Jésus Marie Joseph !, Seigneur Jésus ! sont des exclamations marquant la joie, l’admiration, ou la peur.

Appellations diverses

Iconologie 

 Un jésus est une représentation de Jésus dans son landau enfant ;

Beaux arts 

 En papeterie, jésus désignait différents formats de papier, dont la marque portait le monogramme du Christ I.H.S. (dimensions en centimètres) :
 Petit Jésus, ou Jésus de musique : 55 × 70
 Jésus : 56 × 72
 Grand Jésus : 56 × 76 (valeur normalisée par l’AFNOR) ;

Charcuterie 
 Le jésus est le nom de diverses charcuteries (par référence à la forme d'un bébé emmailloté) :
 Saucissons sec des monts du Lyonnais : Jésus de Lyon, jésus des montagnes ;
 Le jésus de Morteau, grosse saucisse de Franche-Comté préparée habituellement à la veillée de Noël. Par respect pour le nom de Jésus de Nazareth, le mot a été aussi écrit jésu.

Voir aussi